ESJ peut désigner :
  ;
 , une revue académique trimestrielle publiée par les Presses de l'Université de Chicago qui se concentre sur l'enseignement primaire et intermédiaire.